Třemešek bezeichnet

Třemešek, Ortsteil von Oskava, Tschechien
Třemešek, Ortslage von Dolní Studénky, Tschechien
 das dortige Schloss Třemešek